

Droit
En droit français, le bénéfice du doute () est un principe général de procédure pénale qui peut conduire à une décision de relaxe ou d'acquittement. En common law, cette expression réfère au fardeau de preuve hors de tout doute raisonnable.

Littérature
Le Bénéfice du doute est une nouvelle de Jack London publiée aux États-Unis en 1910.

Cinéma
 au cinéma  l'expression sert de titre à plusieurs téléfilms :
 Au bénéfice du doute, téléfilm américain de Mike Robe diffusé en 1995,
 Au bénéfice du doute, téléfilm français de Williams Crepin diffusé en 1999,
 Au bénéfice du doute, téléfilm canadien de Terry Ingram diffusé en 2010.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre